Амелі Моресмо була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Патті Шнідер з рахунком 2–6, 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Жінки, одиночний розряд
Internazionali BNL d'Italia